Francioli est un patronyme porté notamment par ;

 Armando Francioli (1919-2020), acteur italien ;
  (1932-2014), acteur italien ;
  (1943-), actrice italienne ;
 Léon Francioli (1946-2016), contrebassiste et violoncelliste suisse.